Imię i nazwisko Jerry Martin nosili lub noszą m.in.:
 Jerry Martin (ur. 1950) – amerykański skoczek narciarski, dwukrotny olimpijczyk
 Jerry Martin (ur. 1953) – amerykański bokser zawodowy
 Jerry Martin – amerykański kompozytor muzyki jazzowej i new age